Земляки (фильм, 1974) — фильм Валентина Виноградова (СССР, Мосфильм, 1974)
 Земляки (фильм, 1988) — фильм Бориса Савченко
 Земляки (фильм, 1993) — фильм Юджина Леви (Канада, 1993—1994)